MercedesCup 2011 — 34-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Штутгарте, Германия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 11 по 18 июля.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Альберт Монтаньес
 в парном разряде —  Карлос Берлок и  Эдуардо Шванк

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Хуан Карлос Ферреро выигрывает свой первый одиночный турнир на соревнованиях ассоциации в году и 16й за карьеру.
 Пабло Андухар выходит в свой 2й одиночный финал на соревнованиях ассоциации в году и 3й за карьеру.

Парный разряд

Факты 
 Юрген Мельцер выигрывает свой 2й в году и 11й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.
 Филипп Пецшнер выигрывает свой 2й в году и 4й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 MercedesCup
 Мировой Тур ATP 2011
 ATP 250
 Porsche Tennis Grand Prix 2011

Германия
Теннис
Июль 2011 года
2011